Neuenreuth ist der Ortsname von

 Neuenreuth am Main, Ortsteil der Gemeinde Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Neuenreuth (Creußen), Ortsteil der Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Neuenreuth (Erbendorf), Ortsteil der Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Neuenreuth (Gattendorf), Ortsteil der Gemeinde Gattendorf, Landkreis Hof, Bayern
 Neuenreuth (Gefrees), Ortsteil der Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Neuenreuth (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Neuenreuth (Mainleus), Ortsteil des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Neuenreuth (Thiersheim), Ortsteil der Gemeinde Thiersheim, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Neuenreuth (Weißenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern